Audu ist der Familienname folgender Personen:

 Abubakar Audu (1947–2015), nigerianischer Politiker
 Ado Dogo Audu (* 1964), nigerianischer Politiker
 Ishaya Audu (1927–2005), nigerianischer Politiker
 Jean Audu (1908–1978), französischer Tierarzt und Politiker
 Jim Kwawo Audu (* 1964), nigerianischer Politiker
 Matthew Ishaya Audu (* 1959), Bischof von Lafia
 Musa Audu (* 1980), nigerianischer Leichtathlet